Хармель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хармель, Мухаммед (1929—2011) — деятель рабочего и коммунистического движения Туниса.
 Хармель, Пьер (1911—2009) — бельгийский юрист.
 Хармель, Хайнц (1906—2000) — немецкий офицер войск СС.